

Anno 
 808 o 808 a.C.

Codici 
 808 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di El Leoncito, nella provincia argentina di San Juan (Argentina)

Matematica 
 808 – numero

Musica 
 Roland TR-808 – Una drum machine progettata negli anni '80 del 1900, i cui suoni molto popolari possiedono lo specifico soprannome di "808" a differenziarli da altri suoni di batteria